São Paulo-biennalen kan syfta på:

 São Paulos internationella konstbiennal (portugisiska: Bienal Internacional de Arte de São Paulo) i São Paulo, Brasilien 
 Bokmässan i São Paulo (portugisiska: Bienal Internacional do Livro de São Paulo) i São Paulo, Brasilien